Ранчо ел Магеј има више значења:

 Ранчо ел Магеј (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо ел Магеј, Ла Болса (Кабо Коријентес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику